Szkoły średnie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży
 I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie